Snoek : 
 Anaël Snoek (19?-), actrice belge ;
 Jan Snoek (1896-1981), coureur cycliste néerlandais ;
 Jan A. M. Snoek (1946-), historien néerlandais ;
 Paul Snoek (1933-1981), poète et peintre belge.

Voir aussi 
 L'effet Snoek, un phénomène d'amortissement mécanique.

Homonymie de patronyme